Foișor (rumänisch für Wachturm, Pavillon) bezeichnet einen

Ort:

 Foișor (Dolj), rumänisches Dorf der Kommune Drănic im Kreis Dolj
 Schloss Foișor, rumänisches Schloss

Familiennamen:

 Cristina-Adela Foișor (1967–2017), rumänische Schachspielerin
 Mihaela-Veronica Foișor (* 1994), rumänische Schachspielerin
 Ovidiu-Doru Foișor (* 1959), rumänischer Schachspieler
 Sabina-Francesca Foișor (* 1989), US-amerikanische Schachspielerin